Łabajów – skocznie narciarskie w Wiśle
 Łabajów – dzielnica Wisły
 Łabajów – potok